Los tetiterios (Tethytheria) son un clado de mamíferos afroterios que incluye sirenios y proboscídeos. Es muy probable que los extintos Embrithopoda también estén incluidos y quizá los Desmostylia. Los primeros tetiterios aparecieron probablemente a principios del Paleoceno. Junto con los hiracoideos forman el clado Paenungulata.

Cladograma según Gheerbrant y colaboradores en 2018:

Referencias 

 
 McKenna, M.C. and Bell, S.K. 1997. Classification of Mammals: Above the species level. New York: Columbia University Press, 631 pp. ISBN 978-0-231-11013-6

Enlaces externos 

Paenungulata